Ladislav Šmíd ist der Name folgender Personen:

* Ladislav Šmíd (Eishockeyspieler, 1938) (* 1938), tschechoslowakischer Eishockeyspieler
 Ladislav Šmíd (Eishockeyspieler, 1986) (* 1986), tschechischer Eishockeyspieler